GBM kan syfta på:

 GBM – nationalitetsbeteckningen för motorfordon från Isle of Man,
 GBM – kenyansk miljörörelse grundad 1977, se Green Belt Movement,
 GBM –  en tidskontinuerlig stokastisk process, från engelska Geometric Brownian Motion, se geometrisk brownsk rörelse
 GBM – en organisation ägd av Guggenheim Partners, se Guggenheim Baseball Management